El término Almirantazgo puede referirse a:

Organización naval 
 el grado militar de almirante.
 el Ministerio de Marina de España.
 el Almirantazgo británico, antigua institución de Reino Unido.
 el primer lord del Almirantazgo, presidente de la Junta del Almirantazgo británico.
 el Almirantazgo imperial alemán, institución del Imperio alemán entre 1872 y 1899.
 el Estado mayor del Almirantazgo (Admiralstab), institución del Imperio alemán entre 1899 y 1918.
 el Almirantazgo de San Petersburgo, antigua sede de la Escuela de Almirantes Imperiales Rusos.

Geografía 
 las islas del Almirantazgo, en Papúa Nueva Guinea.
 la isla del Almirantazgo, en Alaska.
 la isla Admiralty, en Canadá.
 la bahía Almirantazgo, o bahía Lasserre, en la Antártida.
 el pico Almirantazgo, en la isla San Pedro o Georgia del Sur.
 el Seno Almirantazgo, fiordo en la isla Grande de Tierra del Fuego.
 Admiralty, barrio de Hong Kong.
 el Arco del Almirantazgo, edificio en Londres.